Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie M*A*S*H, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Zwischen 1972 und 1983 entstanden in elf Staffeln 256 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 25 Minuten.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 17. September 1972 bis zum 25. März 1973 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 5. Januar bis zum 22. Juni 1990.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 15. September 1973 bis zum 2. März 1974 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 29. Juni bis zum 7. Dezember 1990.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 10. September 1974 bis zum 18. März 1975 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 14. Dezember 1990 bis zum 11. Januar 1992.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 12. September 1975 bis zum 24. Februar 1976 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 18. Januar bis zum 10. April 1992.

Staffel 5 
Die Erstausstrahlung der fünften Staffel war vom 21. September 1976 bis zum 15. März 1977 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 11. April 1992 bis zum 12. Januar 1993.

Staffel 6 
Die Erstausstrahlung der sechsten Staffel war vom 20. September 1977 bis zum 27. März 1978 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 4. Juli 1992 bis zum 1. März 1993.

Staffel 7 
Die Erstausstrahlung der siebten Staffel war vom 18. September 1978 bis zum 12. März 1979 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 3. Oktober bis zum 26. Dezember 1992.

Staffel 8 
Die Erstausstrahlung der achten Staffel war vom 17. September 1979 bis zum 24. März 1980 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 27. Dezember 1992 bis zum 14. März 1993.

Staffel 9 
Die Erstausstrahlung der neunten Staffel war vom 17. November 1980 bis zum 4. Mai 1981 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 27. März bis zum 16. Mai 1993.

Staffel 10 
Die Erstausstrahlung der zehnten Staffel war vom 26. Oktober 1981 bis zum 12. April 1982 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 7. Mai bis zum 31. Mai 1993.

Staffel 11 
Die Erstausstrahlung der elften Staffel war vom 25. Oktober 1982 bis zum 28. Februar 1983 auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender ProSieben vom 30. Mai bis zum 9. Oktober 1993.

Weblinks

Einzelnachweise 

Mashepisoden